

Arte 
 San Girolamo – dipinto di Antonello da Messina
San Girolamo – dipinto di Correggio
San Girolamo – olio su tavola di Leonardo da Vinci
 San Girolamo – olio su tavola di Filippino Lippi
San Girolamo o San Girolamo penitente – dipinto di Guercino
San Girolamo – dipinto di Mantegna
 San Girolamo – tempera su tavola attribuita a Masaccio
 San Girolamo – olio su tavola già attribuito al Parmigianino
 San Girolamo – dipinto di Jusepe de Ribera
 San Girolamo nello studio – affresco di Domenico Ghirlandaio
 San Girolamo penitente – olio su tavola di Lorenzo Lotto conservato a Parigi
 San Girolamo penitente – olio su tavola di Lorenzo Lotto conservato a Roma

Geografia 
 San Girolamo – quartiere di Bari
San Girolamo o San Gerolamo – isola disabitata della Croazia

Persone 
 San Girolamo (347-419/420) – primo traduttore della Bibbia in latino, dottore della Chiesa 
 Gerolamo Emiliani (o Miani) (1486-1537) – fondatore dell'ordine dei Chierici Regolari di Somasca
 San Girolamo di Pavia, vescovo, venerato il 22 luglio dalla Chiesa Cattolica

Altro 
 Girolamo – antroponimo
 Ordine di San Gerolamo – istituto di vita consacrata della Chiesa cattolica
 Certosa di San Girolamo – che sorgeva sul Montello, presso Nervesa della Battaglia
 Convento di San Girolamo al Velloso – presso Volterra

Pagine correlate 
 Chiesa di San Girolamo – nome di diversi edifici di culto